Pianacci ima više značenja:
 Pianacci, Lucca
 Pianacci, Modena